Als Empire Exhibition werden bezeichnet:

 Die British Empire Exhibition, eine Kolonialausstellung in London in den Jahren 1924 und 1925
 Die Empire Exhibition (Glasgow 1938)